Primer grado puede referirse a:

 Parentesco de primer grado: el que una persona tiene con un padre, madre, padrastro, madrastra, hijo, hija, hijastro, hijastra, cónyuge, suegro, suegra o yerno/nuera
 Polinomio o ecuación de primer grado, polinomio o ecuación algebraica lineal (de primera potencia)
 Primer grado, un curso de la educación primaria en varios países
 Primer grado de prisiones: corresponde a penados en régimen penitenciario cerrado
 Quemadura de primer grado: aquella que se limita a la epidermis
 Discriminación de precios de primer grado, consistente en cobrar a cada consumidor el precio que está dispuesto a pagar para obtener una unidad de bien